Belaur''' (bolgarsko Белаур, Belaur) je bil bolgarski plemič in vidinski despot, sin vidinskega despota Šišmana in brat  bolgarskega carja Mihaela III. Šišmana Asena, * ni znano, † 1336.

Belaur je bil eden od najbolj izkušenih balkanskih diplomatov svojega časa. 

Plamen Pavlov njegovo ime razlaga kot zloženko madžarskega imena Béla in naslova ur'' (knez). 

Na pohodu Mihaela Šišmana proti Srbom in v izgubljeni bitki pri Velbaždu je skupaj z despotom Loveča Ivanom Aleksandrom poveljeval rezervnim enotam. V sami bitki ni sodeloval, s svojimi enotami pa je preprečil vdor Srbov v Bolgarijo. Kor pogajalec se je udeležil pogajanj s srbskim kraljem Štefanom Dečanskim in aktivno podprl svojega nečaka Ivana Štefana, da bi nasledil bolgarsko krono. Kasneje je postal njegov prvi svetovalec.

Leta 1331 ni hotel priznati odstavitve Ivana Štefana in se postavil po robu svojemu drugemu nečaku Ivanu Aleksandru, sinu sestre Kerace Petrice. Leta 1332 je Vidinsko provinco odcepil  od centralne oblasti v Trnovem in s tem Ivanu Aleksandru, ki se je vojskoval z Bizantinci v Trakiji,  povzročil resne težave.

Ivan Aleksander se je po porazu Bizantincev v bitki pri Rusokastru leta 1332 usmeril proti svojemu stricu. Vojna med njima je trajala  pet let. Leta 1336 je car z vojsko 10.000 mož v bitki pri reki Vit porazil Belaurja  in vzpostavil svojo oblast v Vidinu.

Predniki

Sklic

Rojeni v 13. stoletju
Umrli leta 1336
Vladarji v 14. stoletju 
Šišmani